Кубок Европы по бегу на 10 000 метров 2015 года прошёл 6 июня на стадионе «Амсикора» в Кальяри (Италия). Официально турнир принимали две других коммуны на острове Сардиния, Пула и Кья, где перед стартом размещались участники. Были разыграны командные призы в соревнованиях у мужчин и женщин.

На старт вышли 75 спортсменов из 19 стран Европы, из них 39 мужчин и 36 женщин. Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из двух командных турниров. Победители определялись по сумме результатов 3 лучших участников.

Результаты

Командное первенство 

 Третье место в командном зачёте заняла сборная Турции с результатом 1:27.51,98. Однако в августе 2018 года три человека из той команды (Шереф Дирли, Мехмет Аккоюн и Ведат Гюнен) были дисквалифицированы на основании показателей биологического паспорта. В результате турки потеряли третье командное место, которое перешло к Украине.

Индивидуальное первенство

Примечания

Ссылки 
 

Кубки Европы по бегу на 10 000 метров
Июнь 2015 года
Спорт в Италии в 2015 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии
Спортивные соревнования на Сардинии
Спорт в Кальяри
2015 год в лёгкой атлетике